Ижак:

 Ижак — город в медье Бач-Кишкун в Венгрии.
 Ижак — крупный ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.
 Ижак, Габриэла (род. 1948) — румынско-германская скрипачка.
Ижак, Николай Иванович (1886—1919) — капеллан украинской грекокатолической церкви, офицер.